Laroque (Gironde)
 Laroque (Hérault)
ook:
Laroquebrou,  Cantal
Laroque-de-Fa, Aude 
Laroque-des-Albères,  Pyrénées-Orientales
Laroque-des-Arcs,  Lot 
Laroque-d'Olmes, Ariège 
Laroque-Timbaut,  Lot-et-Garonne
Laroquevieille, Cantal

gemeenten met de naam Larroque
gemeenten met de naam La Roque